Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 1998 года — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 6 по 9 ноября 1997 года в Клагенфурте, Австрия. Две лучшие команды турнира получили право играть в чемпионате мира 1998 года.

Участвующие команды 

В турнире принимали участие 4 национальные команды из Европы. Сборная Норвегии пришла из группы А, остальные из группы В.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Ссылки 

 

1997 год в хоккее
Ноябрь 1997 года
Хоккей

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии
Хоккей